In het Deventer patriciërsgeslacht Dumbar kregen oudste zoons per generatie wisselend de voornaam 'Gerhard' of 'Derk'. De naam Gerhard Dumbar kan daardoor verwijzen naar:
Gerhard Dumbar (1) (1680-1744), bestuurder en historicus uit Deventer
Gerhard Dumbar (2) (1743-1802), bestuurder en historicus uit Deventer, kleinzoon van (1)
Gerhard Dumbar (3) (1815-1878), politicus en jurist uit Deventer, kleinzoon van (2)
De voornaam 'Gerhard' wordt soms ook zonder h 'Gerard' gespeld. De toevoeging de oudere en de jongere is niet ondubbelzinnig, omdat die zowel kan duiden op het onderscheid tussen respectievelijk (1) en (2) als tussen (2) en (3)